Olimpiada Logistyczna – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę logistyczną uczniów. Organizowana jest przez Wyższą szkołę Logistyki w Poznaniu. Skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną, 
 pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Etapy 
Olimpiada składa się trzech etapów:
 zawody I stopnia (etap szkolny): jednodniowy – organizowany na terenie szkół uczestniczących w olimpiadzie),
 zawody II stopnia (etap okręgowy): jednodniowy – organizowany w okręgach obejmujących jedno lub kilka województw, w których szkoły zgłosiły kandydatów; miejscem rozgrywania II etapu jest wybrana szkoła ponadgimnazjalna,
 zawody III stopnia (etap centralny): jednodniowy – odbywa się w siedzibie organizatora.

Przypisy

Bibliografia 
 

Logistyka
Logistyczna